Darwin je lahko:

Priimek:

 Anne Darwin (1841–1851), hči Charlesa Darwina
 Charles Darwin (1809–1882), angleški naravoslovec in pisatelj
 Charles Waring Darwin (1856–1858), sin Charlesa Darwina
 George Howard Darwin (1845–1912), angleški odvetnik in astronom, drugi sin Charlesa Darwina
 Elizabeth Darwin (1847–1926), hči Charlesa Darwina
 Emma Darwin née Wedgwood (1808–1896), žena Charlesa Darwina
 Erasmus Darwin (1731–1802), fizik in biolog, dedek Charlesa Darwina

Toponim:
 Darwin (mesto)